Stenreven kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stenreven (Vårdö, Åland), 
 Stenreven, Raseborg, Nyland, 
 Stenreven, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Stenrev

Robotskapade Finlandförgreningar